Australian Open 2023 – Simplu feminin calificări a reprezentat seria de meciuri de tenis care au avut loc în perioada 9 – 12 ianuarie 2023 pentru a determina cele șaisprezece jucătoare calificate care intră pe tabloul principal de la Australian Open 2023 – simplu feminin.

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

A treisprezecea calificare

A paisprezecea calificare

A cincisprezecea calificare

A șaisprezecea calificare

Legături externe 

Australian Open 2023
WTA Tour 2023